Marone – figura della mitologia greca
Marone - famiglia di pittori bresciani
Marone – nome proprio di persona italiano maschile
Marone – comune italiano della provincia di Brescia
Publio Virgilio Marone – poeta romano
San Marone – santo della Chiesa cattolica ed ortodossa
San Marone – santo martire delle Marche
Giovanni da Marone (XV secolo) - pittore
Benedetto da Marone (1525-1579) - pittore
Pietro Marone (1548-1603) - pittore